Mederos ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Mederos (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 María Laura Mederos (* 1990), venezolanisches Fotomodell
 Martín Mederos (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Rodolfo Mederos (* 1940), argentinischer Bandoneonspieler